Цагааннуур (на монгольском языке — «Белое озеро»):

 Цагааннуур — посёлок городского типа, свободная экономическая зона, расположенная в аймаке Баян-Улгий, Монголия.
 Цагааннуур — сомон в аймаке Хувсгел.

См. также 
 Саган-Нур — посёлок в Бурятии. Название посёлка имеет то же происхождение.